Název Manhattan může znamenat:

místopisné jméno
 Manhattan – obvod v New Yorku
 Manhattan (ostrov) – ostrov při ústí řeky Hudson
 Manhattan (Kansas) – město ve státě Kansas

ostatní
 Projekt Manhattan – tajný americký projekt vývoje atomové bomby za druhé světové války
 Manhattan (film) – americký film, režie Woody Allen
 Manhattan (Bratislava) – bytový dům v Bratislavě
 Manhattan (hra) – hra roku 1994
 Manhattan (nápoj) – míchaný nápoj
 Avro Manhattan – (1914–1990) spisovatel, známý především kritikou římskokatolické církve

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno